Gołębiowate, gołębie właściwe (Columbidae) – rodzina ptaków z rzędu gołębiowych (Columbiformes). Obejmuje w większości gatunki związane z drzewami, lecz występują również związane ze skałami i naziemne, zamieszkujące cały świat poza okolicami okołobiegunowymi, wyspami Grzbietu Śródatlantyckiego i Hawajami.

Cechy charakterystyczne 
Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:
 krępa budowa ciała
 w upierzeniu zwykle dominują różne odcienie szarości, brązu i różu; na boku szyi, skrzydłach lub ogonie obecne wyraźnie odcinające się kolorystyczne obszary
 stosunkowo mała głowa i dziób
 u nasady dzioba nabrzmiała, miękka woskówka
 miękkie i gęste upierzenie
 większość lata dobrze i szybko
 długość ciała 15–75 cm, masa ciała 30–2000 g
 pokarm roślinny – zasadniczo nasiona, do tego owoce i zielone liście, niekiedy bezkręgowce; często połykają drobne kamyki (gastrolity)
 pijąc zanurzają dziób w wodzie i wsysają ją
 gniazdo stanowi zazwyczaj platforma z drobnych gałązek
 zazwyczaj dwa jaja w zniesieniu (rzadziej jedno); cechuje je niewielka masa w porównaniu do masy ciała samicy, najmniejsza wśród jaj ptaków lądowych
 gniazdowniki; opuszczają gniazda zanim osiągną wielkość i masę ciała dorosłych osobników, zwykle ważą około 65% z docelowej masy ciała
 oboje rodzice wysiadują jaja (zwykle 13–18 dni) i karmią młode
 pokarm piskląt przez pierwsze dni stanowi ptasie mleczko.

Systematyka 

Do rodziny gołębiowatych należą następujące podrodziny:
 Claravinae  – siniaczki
 Columbinae  – gołębie
 Raphinae  – trerony

Rodzaje o niejasnym pokrewieństwie i nieklasyfikowane w żadnej z podrodzin:
 Microgoura  – jedynym przedstawicielem jest wymarły na początku XX wieku Microgoura meeki  – korończyk.
 Cryptophaps  – jedynym przedstawicielem jest Cryptophaps poecilorrhoa  – rotangowiec.
 Starnoenas  – jedynym przedstawicielem jest Starnoenas cyanocephala  – modrogłowik.

Prócz tego do rodziny należał rodzaj Natunaornis z jednym znanym, wymarłym prawdopodobnie w holocenie, gatunkiem nielotnych ptaków – Natunaornis gigoura.

Kladogram (uproszczony) rodziny Columbidae:

Gołąb w kulturze i wierzeniach

Przypisy